Yamaguchi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masao Yamaguchi
 Tomio Yamaguchi
 Toshiyuki Yamaguchi
 Yuichi Yamaguchi